El acrónimo ARENA puede referirse a:
 La Alianza Republicana Nacionalista, partido político de El Salvador.
 La Alianza Renovadora Nacional, partido político de Brasil.